Мёз-Аргонское наступление (26 сентября — 11 ноября 1918 года) — наступление войск Антанты на позиции германских войск во время Первой мировой войны, одно из важнейших сражений кампании 1918 года. Союзное командование возлагало на эту операцию большие надежды: при её удачном исходе огромная масса германских войск могла быть окружена.

26 сентября 1918 года началось общее массированное наступление американских, французских и британских войск на 420-километровом фронте от Северного моря до реки Маас. Удары наносились одновременно на различных участках, чтобы не дать возможности германскому командованию маневрировать резервами. Наступление началось совместным франко-американским ударом, затем в бой вступили две британские армии, а 28 и 29 сентября — очередные англо-французские подкрепления.

После мощной артиллерийской подготовки французская армия перешла в атаку, затем под прикрытием танков и самолетов американская армия начала штурм германских позиций на протяжении 90 км. Им противостояли всего 13 германских дивизий. Американцам удалось вклиниться в оборону на 9 км, однако на флангах атаки были безуспешны. Французской армии удалось продвинуться только на 4 км. Германские войска оказывали ожесточённое сопротивление.
Но главным фактором неудачи наступления стало не сопротивление германских войск, а неопытность американского командования. С первого же дня наступления все дороги в тыловом районе 1-й и 2-й американских армий оказались забитыми и переполненными. Попытка ввести в сражение подкрепления привела только к ещё большему увеличению потерь и к дезорганизации тыла армии. Пока американская армия занималась организационными вопросами, англо-французские войска теснили противника. 4 октября возобновила наступление американская армия, однако она двигалась очень медленно, неся большие потери. За 18 дней боев американцы оттеснили противника всего на 12 км, не выполнив своей задачи.

Тем не менее, тактический успех был достигнут. И особое значение имели действия танковых частей, особенно 304-й танковой бригады армии США.

Неудача американцев предрешила исход сражения. Действия американской армии вызвали недовольство среди союзников, Клемансо считал Першинга, главнокомандующего американской армией, не способным руководить крупными операциями. 21 октября он обратился с письмом к Фошу, в котором просил того обратиться к американской стороне с требованием заменить командующего, однако Фош отказался это делать, опасаясь осложнений в отношениях с союзником.

Примечания

Литература

Ссылки 

Западный фронт Первой мировой войны
Сражения по алфавиту
Сражения Первой мировой войны
Сражения США в Первой мировой войне
Сражения Германии
Сражения во Франции
Сражения 1918 года
Германия в Первой мировой войне